La troisième circonscription des Pyrénées-Orientales est l'une des quatre circonscriptions législatives françaises que compte le département des Pyrénées-Orientales (66). Sa députée, élue en 2022, est Sandrine Dogor-Such du RN.

Description géographique et démographique 

La troisième circonscription des Pyrénées-Orientales regroupe les divisions administratives suivantes : 
 canton de Millas, 
 canton de Mont-Louis, 
 canton d'Olette, 
 canton de Perpignan-2, 
 canton de Perpignan-6, 
 canton de Perpignan-8, 
 canton de Prades, 
 canton de Saillagouse, 
 canton de Saint-Estève
 canton de Vinça.

D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la population totale de cette circonscription est estimée à 85604 habitants.

Historique des députations

Historique des élections

Élections avant 2012 
Les anciens députés peuvent être consultés sur : Troisième circonscription des Pyrénées-Orientales (1988-2012)

Élections de 2012 
La députée est Ségolène Neuville, du PS. À son entrée dans le gouvernement le , elle est remplacée par son suppléant Robert Olive.

Élections de 2017

Élections de 2022 

Les élections législatives françaises de 2022 vont avoir lieu les dimanches 12 et .

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des députés des Pyrénées-Orientales
 Arrondissements des Pyrénées-Orientales
 Cantons des Pyrénées-Orientales
 Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
 Découpage électoral
 Élections législatives en France

Liens externes

Département des Pyrénées-Orientales 

 La fiche de l'INSEE de cette circonscription :

Circonscriptions en France 

 

 

 Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .

Notes et références 

3